Нувель — фамилия французского происхождения.

Известные носители:

 Нувель, Вальтер Фёдорович (1871—1949) — русский деятель художественного общества «Мир искусств».
 Нувель, Жан (1945) — французский архитектор.